Монтиньи-ан-Гоэль () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Энен-Бомон-1. Расположена в 8 км к востоку от Ланса и в 3 км от места пересечения автомагистралей А1 "Нор" и А21 "Рокад Миньер".

Население (2018) — 10 315 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Марии Магдалины, восстановленная после Первой мировой войны

Экономика 
Бывший центр добычи угля, в настоящее время в основном "спальный город".

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 2,6 %
 строительство — 6,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,2 %
 государственные и муниципальные службы — 56,6 %

Уровень безработицы (2017) — 25,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 17 220 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 
 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Монтиньи-ан-Гоэль с 2019 года занимает социалист Марчелло Делла Франка (Marcello Della Franca). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 53,45 % голосов.

Города-побратимы 
  Штольберг

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Коммуны департамента Па-де-Кале